Buckinghamshire är en enhetskommun i Buckinghamshire ceremoniellt grevskap i Storbritannien. Det ligger i riksdelen England, i den södra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden London. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Buckinghamshire gränsar till Greater London, Berkshire, Oxfordshire, Northamptonshire, Bedfordshire, Hertfordshire och Middlesex.

Terrängen i Buckinghamshire är huvudsakligen platt, men åt sydväst är den kuperad.

Buckinghamshire delas in i:
 Wycombe
 Creslow
 Aylesbury Vale
 Chiltern District
 South Bucks District
 Aston Abbotts
 North Marston
 Waddesdon
 Coleshill
 Twyford
 Upper Winchendon
 Chalfont St. Peter
 Addington
 Aston Clinton
 Boarstall
 Brill
 Chilton
 Dorton
 Granborough
 Great Horwood
 Grendon Underwood
 Hillesden
 Ickford
 Lillingstone Lovell
 Little Horwood
 Poundon
 Little Missenden
 Shabbington
 Soulbury
 Steeple Claydon
 Wing
 Worminghall
 Penn
 Aylesbury
 Winslow
 Little Chalfont
 Slapton
 Stoke Hammond
 Swanbourne
 Turweston
 Water Stratford
 Westbury
 Wotton Underwood
 Fulmer
 Iver
 Great Marlow
 Hughenden
 Lacey Green
 Radnage
 Stokenchurch
 Latimer and Ley Hill
 Buckingham
 Halton
 Denham
 Taplow
 Wexham
 Downley
 Hazlemere
 Longwick-cum-Ilmer
 Marlow
 West Wycombe
 The Lee
 Cublington
 Dunton
 Foscott
 Gawcott with Lenborough
 Great Brickhill
 Haddenham
 Hoggeston
 Ivinghoe
 Kingsey
 Marsh Gibbon
 Marsworth
 Mentmore
 Nash
 Radclive-cum-Chackmore
 Oakley
 Padbury
 Quarrendon
 Whitchurch
 Chesham
 Chesham Bois
 Seer Green
 Chalfont St. Giles
 Aston Sandford
 Wendover
 Newton Longville
 Medmenham
 Beachampton
 Bierton with Broughton
 Charndon
 Cheddington
 Chetwode
 Drayton Beauchamp
 Edgcott
 Edlesborough
 Hulcott
 Kingswood
 Leckhampstead
 Ludgershall
 Middle Claydon
 Mursley
 Thornton
 Stewkley
 Stoke Mandeville
 Stone with Bishopstone and Hartwell
 Stowe
 Thornborough
 Tingewick
 Westcott
 Weston Turville
 Wingrave with Rowsham
 Woodham
 Watermead
 Calvert Green
 Beaconsfield
 Dorney
 Farnham Royal
 Stoke Poges
 Bledlow-cum-Saunderton
 Great and Little Hampden
 Hambleden
 Ibstone
 Turville
 Wooburn
 Marlow Bottom
 Amersham
 Chartridge
 Chenies
 Pitchcott
 Shalstone
 Cholesbury-cum-St. Leonards
 Great Missenden
 Ashley Green
 Adstock
 Akeley
 Ashendon
 Biddlesden
 Buckland
 Chearsley
 Cuddington
 Dinton-with-Ford and Upton
 Drayton Parslow
 East Claydon
 Fleet Marston
 Hardwick
 Lillingstone Dayrell with Luffield Abbey
 Long Crendon
 Nether Winchendon
 Maids Moreton
 Oving
 Pitstone
 Preston Bissett
 Quainton
 Weedon
 Whaddon
 Coldharbour
 Burnham
 Gerrards Cross
 Hedgerley
 Bradenham
 Chepping Wycombe
 Ellesborough
 Fawley
 Great and Little Kimble
 Hedsor
 Lane End
 Little Marlow
 Piddington and Wheeler End
 Princes Risborough
 Barton Hartshorn
 Hogshaw

Följande samhällen finns i Buckinghamshire:

 High Wycombe
 Aylesbury
 Bletchley
 Amersham
 Chesham
 Chalfont St Peter
 Marlow
 Amersham on the Hill
 Buckingham
 Beaconsfield
 Princes Risborough
 Wendover
 Iver
 Gerrards Cross
 Great Missenden
 Chalfont St Giles
 Denham
 Farnham Royal
 Stoke Mandeville
 Bourne End
 Winslow
 Little Chalfont
 Stoke Poges
 Aston Clinton
 Stokenchurch
 Ivinghoe
 Haddenham
 Wing
 Stone
 Long Crendon
 Weston Turville
 Steeple Claydon
 Seer Green
 Bierton
 Waddesdon
 Newton Longville
 Stewkley
 Cheddington
 Brill
 Oakley
 Whitchurch
 Stowe
 Stoke Hammond
 Ellesborough
 Padbury
 Dinton
 North Marston
 Gawcott
 Wooburn
 Soulbury
 Bradenham
 Buckland
 Dorney
 The Lee
 Thornborough
 Mursley
 Drayton Parslow
 Chearsley
 Worminghall
 Akeley
 Fulmer
 Shabbington
 Oving
 Dorney Reach
 Nash
 Adstock
 Cublington
 Hardwick
 Turville
 Chilton
 Weedon
 Ashendon
 Chenies
 Ibstone
 Kingsey
 Beachampton
 Dorton
 Little Marlow
 Boarstall
 Shalstone
 Hulcott
 Hoggeston
 Lillingstone Dayrell

I övrigt finns följande i Buckinghamshire:

 Ouzel (ett vattendrag)
 River Misbourne (ett vattendrag)
 River Thames (ett vattendrag)
 The Grand Union Canal (en kanal)

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Englands enhetskommuner
Buckinghamshire